Арифуллин/-а (Арифулин/-а)  () — татарская фамилия. Фамилия образована от татарского имени Гарифулла (диалектальный вариант — Арифулла), что в переводе с арабского означает   — слуга Аллаха, обладающий большими знаниями, образованный, сведущий человек.

Известные носители:
 Арифуллин, Алексей Саярович (1970—2017) — российский футболист.
 Арифулин, Ринат Рамазанович (?) — российский бизнесмен и бывший супруг Анастасии Волочковой.

 Арифулина, Линура Миясовна (род. 1963) — российский режиссёр-постановщик, продюсер. Больше известна под псевдонимом Лина Арифулина.